«Медик» () — польский женский футбольный клуб из Конина. Основан в марте 1985 года. Выступает в чемпионате Польши по футболу среди женщин.

Достижения 
Чемпионат Польши
  Чемпион (4): 2014, 2015, 2016, 2017
  Серебряный призёр: 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013,
  Бронзовый призёр: 1999, 2005, 2007, 2009

Кубок Польши
  Обладатель (8): 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17
  Финалист: 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2011/12

Текущий состав 
Основной состав:

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Женские футбольные клубы Польши
Женский футбол в Польше
Спорт в Великопольском воеводстве
Футбольные клубы Польши